Stateless ( für zustandslos bzw. staatenlos) bezeichnet
 in der Informatik ein System oder Protokoll, welches keine Zustandsinformationen speichert, siehe Zustandslosigkeit
 den Titel des ersten Albums der Sängerin Lene Lovich
 eine Alternative-Band aus Großbritannien, siehe Stateless (Band)
 eine australische Fernsehserie (2020), siehe Stateless (Fernsehserie)